Marie-Eve Gahiéová (* 27. listopadu 1996 Paříž) je francouzská zápasnice–judistka afrického původu.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v 8 letech v Paříži v klubu Force XV pod vedením Erica Roulliera, se kterým později trénovala v klubech Budo Thias a SGS. Od roku 2014 je členkou populárního pařížského klubu FLAM91, kde se připravuje pod vedením Baptisty Leroye. Ve francouzské ženské reprezentaci se pohybuje od roku 2015 ve střední váze do 70 kg.

Vítězství 
 2015 – 1x světový pohár (Tunis)
 2016 – 4x světový pohár (Tunis, Samsun, Almaty, Abú Zabí)
 2017 – 1x světový pohár (Bukurešť)
 2018 – 2x světový pohár (Tbilisi, Záhřeb)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas ve Francii

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Marie-Evé Gahiéová na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Marie-Eve Gahiéové na Judobase.org

Francouzské judistky
Vítězky Evropských her v judu
Juniorské mistryně Evropy v judu
Narození 27. listopadu
Narození v roce 1996
Narození v Paříži
Žijící lidé
Ženy